Příjmení Tobin nosí více významných osobností:

 Amon Tobin (* 1972) – brazilský hudebník, DJ a producent
 Becca Tobin (* 1986) – americká herečka a zpěvačka
 James Tobin (1918–2002) – americký ekonom a nositel Nobelovy ceny za ekonomii z roku 1981
 Joseph William Tobin (* 1952) – americký římskokatolický duchovní

Externí odkazy